Flagelloscypha is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Niaceae. De typesoort is Flagelloscypha minutissima.

Soorten
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 37 soorten (peildatum maart 2022):

Niaceae
Schimmelgeslacht